Le terme cornes de gazelle peut désigner :
 les cornes de gazelle, une pâtisserie marocaine aussi appelée kaʿb al ḡazāl ;
 les cornes de gazelle, une pâtisserie algérienne aussi appelée tcharek.